Marco Emilio Paulo puede referirse a dos personajes de la Antigua Roma.

 Marco Emilio Paulo (cónsul 302 a. C.).
 Marco Emilio Paulo (cónsul 255 a. C.).